Halsey kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Halsey (Nebraska)
Halsey (Oregon)
Halsey (zangeres) (pseudoniem van Ashley Nicolette Frangipane), Amerikaans singer-songwriter